Deyl ist der Familienname folgender Personen:

 Radek Deyl (* 1989), slowakischer Eishockeyspieler